Spiel mit der Liebe steht für:

 Spiel mit der Liebe (1944), deutscher Film von Alfred Stöger
 Spiel mit der Liebe (1979), US-amerikanischer Film von Anthony Harvey
 Flirting – Spiel mit der Liebe, australischer Film von John Duigan (1990)